Джил Вентура  (; настоящее имя Марчелло Олмари ; 16 июня 1940, Корбетта — 17 мая 2016, Варесе) — итальянский саксофонист и композитор. Наряду с Фаусто Папетти является одним из самых известных итальянских саксофонистов XX века.

Биография 
Творческий путь начал в 1960-х годах, играя в ночных клубах. В период с 1966 по 1968 гг. в качестве саксофониста и вокалиста участвовал в итальянской бит-группе . В 1965 году «Битлз», находясь с гастролями в Италии, давали концерт в Милане, где и познакомились с Марчелло. «Роковое» звучание саксофона Джила Вентуры впечатлило Джона Леннона, именно он пригласил саксофониста принять участие мировом турне «Битлз». Саксофон Джила Вентуры слышен и на некоторых студийных записях «Битлз». Он был сессионным саксофонистом «Битлз» вплоть до распада группы в 1970 году. Близкая дружба с Джоном Ленноном сыграла роль в его дальнейшей карьере. После распада Битлз он в 1972 году заключает контракт со звукозаписывающей фирмой «EMI» и записывает свою первую пластинку «Sax Club Number 1» с кавер-версиями популярных песен. Впоследствии музыкант издал свыше 50 альбомов с аранжировками как известных композиций, так и произведений собственного сочинения, быстро завоевавших огромную популярность слушателей. Всего в мире было продано около 15 миллионов копий альбомов, 7 дисков стали золотыми. Самые успешные альбомы: 1975 «Sax Club Number 9» — 13 место в рейтинге самых продаваемых альбомов в Италии, 1976 «Sax Club Number 12» — 23 место, 1974 «Sax Club Number 7» — 25 место. Смерть Джона Леннона потрясла Джила Вентуру и поэтому внеочередной альбом «Sax Club 21» стал как бы последним в серии «Sax Club»: следующий альбом этой серии выходил под двумя названиями «San Remo» и «Sax Club 22».

Стиль исполнения Джила Вентуры иногда близок к стилю Фаусто Папетти, порою с элементами джаза, на обложках большинства альбомов изображены полуобнажённые девушки.

Поскольку Джил Вентура вёл не очень публичный образ жизни, данные о его биографии немногочисленны. Однако в период 2010—2016 он появлялся в ТВ шоу «Fiesta latina», открыл страницу на «Facebook» https://www.facebook.com/marcello.olmari, выступал в музыкальных клубах Милана, а также участвовал в записях клипов дочери Кристины Кики Олмари.

Его клип «Bachata sax» (2012) имеет большой успех, собирая многомиллионные просмотры в интернете. По словам саксофониста, он выпустил 55 альбомов.

Избранная дискография 

 1972 «Sax Club Number 1»
 1972 «Sax Club Number 2»
 1973 «Sax Club Number 3»
 1973 «Sax Club Number 4»
 1974 «Sax Club Number 5 — Filmusic»
 1974 «Sax Club Number 6 — Romantic»
 1974 «Sax Club Number 7»
 1974 «Sax Club Number 8 — Latin»
 1975 «Disco Hit Saxophon»
 1975 «Sax Club Number 9»
 1975 «Sax Club Number 10»
 1975 «Sax Club Number 11 Rockin'»
 1975 «Sax Club Number 12»
 1976 «Sax Club Number 13»
 1976 «Disco Hit Saxophon Vol. II»
 1977 «Sax Club Number 14 — Romantic»
 1977 «Sax Club Number 15»
 1977 «Sax Club Number 16»
 1977 «Disco Sax»
 1978 «Sax Club Number 17»
 1978 «Sax Club Number 18»
 1980 «Sax Club Number 19»
 1980 «Sax Club Number 20»
 1981 «John Lennon’s Imagine — Sax Club Number 21»
 1982 «San Remo 1982 / Sax Club N.22»
 1983 «Gil Ventura Plays America Latina»
 1986 «Naganabenè»
 1988 «Italian Classics: Gil Ventura Collection, Vol. 1»
 1988 «Italian Classics: Gil Ventura Collection, Vol. 2»
 1992 «Gold Collection»
 1996 «Fiesta Grande»
 1997 «Sax & Ciak»
 1997 «Summer Sax»
 1997 «Summer Sax 2»
 1997 «Summer Sax 3»
 1997 «Summer Sax 4»
 1998 «Dancing Collection»
 1998 «Golden Sax for Lovers played by maestro Gil Ventura» (2 CD)
 1998 «The Magic Sax Of Gil Ventura»
 2001 «Romantic Sax»
 2003 «Je t’Aime… Moi Non Plus»
 2004 «Made In Italy»
 2005 «The Best Of Gil Ventura»
 2009 «Golden Sax»
 2010 «At Charly Max»
 2011 «Sax For Lovers»
 2012 «Bachata Sax»
 2013 «Romantic Sax»

Примечания

Ссылки 
 Умер великий саксофонист Джил Вентура 
 Умер Джил Вентура — саксофонист, очаровавший Битлз 
 Краткая биография и избранная дискография
 
 Избранная дискография на Discogs.com 

Композиторы, известные под псевдонимами
Персоналии:Лёгкая музыка